Mnichov is de naam van drie gemeenten in Tsjechië:
 Mnichov (okres Strakonice), gemeente in okres Strakonice
 Mnichov (okres Cheb), gemeente in okres Cheb
 Mnichov (okres Domažlice), gemeente in okres Domažlice

Daarnaast is Mnichov de Tsjechische naam van München.